Der Ausdruck Wasserwesen bezeichnet
	
eine akademische Disziplin Wasserwesen (Technik), dazu zählen u. a. Wasserbau, Wasserwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft sowie Geotechnik
im Wasser lebende Arten von Tieren, Protozoen, Algen etc.
in Märchen und Mythen dargestellte im Wasser lebende Wesen wie Nixe, Meermaid, Meerjungfrau, Wasserkönig